

92-га ракетна бригада (РФ)

92-га окрема механізована бригада (Україна)